Bogdánfalva (Románia), csángók lakják
 Bogdánfalva (Horvátország)